Die Abkürzung RSVG steht für:

 Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft, ein Nahverkehrsunternehmen im Rhein-Sieg-Kreis 
 librsvg, eine Grafikbibliothek zum Rendern von SVG-Dateien

RSVG